Шлихтер — немецкая фамилия;

Известные носители 
 Шлихтер, Александр Григорьевич (партийные псевдонимы Апрелев, Евгенев, Никодим, Ананьин, Нестеров, 1868—1940) — советский государственный и партийный деятель, политолог, учёный-экономист.
 Шлихтер, Евгения Самойловна (урожд. Лувищук; 1869—1943) — участница революционного движения в России, работала в правительствах РСФСР и УССР.
 Шлихтер, Сергей Александрович (1894—1916) — студент, вольноопределяющийся 266-го Пореченского пехотного полка.